Кварц:

 Кварц — один з найпоширеніших мінералів в земній корі. 
 «Кварц»  — сімейство радянських аматорських кінокамер, що випускалися Красногорським механічним заводом. 
 Кварц — сленгова назва кварцового резонатора. 

Quartz:

 Quartz — назва двох технологій Mac OS X, що є частиною Core Graphics framework: Quartz 2D і Quartz Composer. 
 Quartz (альбом) — перший альбом британської групи Quartz. 
 Quartz (група) — британська група, що грає в стилі хеві метал. 
 Quartz 2D — програмний інтерфейс програми (API), що є частиною Mac OS X і Core Graphics.